Christian von Württemberg ist der Name folgender Personen:

 Christian Ulrich I. von Württemberg-Oels (1652–1704), Herzog von Württemberg-Oels, siehe Christian Ulrich I. (Württemberg-Oels)
 Christian Ulrich II. von Württemberg-Wilhelminenort (1691–1734), Herzog von Württemberg-Wilhelminenort, siehe Christian Ulrich II. (Württemberg-Wilhelminenort)